Жан-Фредерик Максимильен де Вальдек (, 16 марта 1766? — 30 апреля 1875) — французский авантюрист, любитель древностей, художник, картограф и путешественник. Отличаясь несомненным талантом, постоянно мистифицировал свою деятельность, в силу чего его биография является мало достоверной.

Происхождение и обстоятельства жизни 
Происхождение Вальдека неизвестно. В различных книгах и интервью, он утверждал, что родился в Париже, Вене или Праге, приписывал себе французское, английское или австрийское подданство, графский титул, но иногда называл себя бароном или герцогом из рода правителей Вальдека.

Со слов Вальдека, ещё в 1787 г. он совершил путешествие в Южную Африку; тогда у него впервые развился вкус к исследованиям. После возвращения в Париж учился живописи у Жака-Луи Давида, после чего участвовал в Египетской экспедиции Наполеона. Все эти сведения непроверяемы, и до 1820 г. никаких документов о жизни Вальдека, включая подтверждающие дату его рождения, нет.

Достоверно известно, что в 1830-е годы в Париже Вальдек занимался порнографической живописью, проиллюстрировав, в частности альковный трактат эпохи Ренессанса «Позы Аретино». Одновременно он заинтересовался историей Мексики и предпринял путешествие в эту страну. Позднее он заявил, что обнаружил этот трактат в женском монастыре в Паленке. Это была очередная мистификация.

Вальдек в Мексике 
Вероятно, Вальдек заинтересовался древностями Центральной Америки после встречи с известным оккультистом лордом Кингсборо (1795—1837), отстаивавшим теорию еврейского происхождения индейцев . Вальдек продолжил работы Кингсборо, но его зарисовки сильно отличались, ибо Вальдек стремился придать памятникам майя черты сходства с искусством Древнего Египта. В 1825 г. он прибыл в Мехико, нанятый английской компанией в качестве инженера-гидравлика. Из столицы он отправился в Чьяпас и на Юкатан, и был первым исследователем, подробно описавшим такие известные города майя как Паленке и Ушмаль. В Паленке он провёл около двух лет.

Результатом мексиканской экспедиции стала книга Voyage pittoresque et archéologique dans la province d’Yucatan pendant les années 1834 et 1836, изданная в Париже в 1838 г. Книга была посвящена лорду Кингсборо и богато иллюстрирована. Именно фальсифицированные иллюстрации Вальдека во многом определили лицо майянистики XIX в., в частности, теории о связи Древней Америки и Египта. Позднее Вальдек тесно сотрудничал с Ш.-Э. Брассёр де Бурбуром, проиллюстрировал его книгу 1866 г. Monuments anciens du Mexique (Palenque, et autres ruines de l’ancienne civilisation du Mexique). Фальсификации присутствовали и здесь: «Пирамида волшебника» в Ушмале была стилизована под египетскую, а на ряде рельефов из Паленке отчётливо просматривались слоны, никогда не существовавшие на Юкатане.

Кончина 
Последняя персональная выставка литографий и картин Вальдека прошла в Париже в 1866 г., когда по собственному утверждению, ему было 100 лет. По официальным сведениям, он был сбит экипажем на Елисейских полях в возрасте 109 лет 45 дней. (М. Стингл утверждал, что художник засмотрелся на хорошенькую парижанку.)

Библиография 
 Baudez, C. F. 1993: Jean-Frédéric Waldeck, peintre: le premier explorateur des ruines mayas. Hazan, Paris.

 Brasseur de Bourbourg, É. C. 1866: Monuments anciens de Mexique: Palenqué et autres ruines de l’anc. civilisation du Mexique, Paris. (Иллюстрации Вальдека)

 Brunhouse, Robert L. 1973: In Search of the Maya: The First Archaeologists. University of New Mexico Press. Albuqueque. (Вальдеку посвящена одна глава.)

 Cline, Howard F. 1947: The Apocryphal Early Career of J.F. de Waldeck, Pioneer Americanist. Acta Americana. Tome V, pp. 278—299.

 Del Rio, A. 1822: Report of Antonio Del Rio to Don Jose Estacheria, Brigadier, Governor and* Commandant General of the Kingdom of Guatemala, Etc. In Description of the ruins of an ancient city, discovered near Palenque, in the kingdom of Guatemala, pp. 1-21. H. Berthoud and Suttaby Evance and Fox, London. (Иллюстрации Вальдека)

 Lawner, L. 1988: I Modi: the sixteen pleasures: an erotic album of the Italian Renaissance:Giulio Romano, Marcantonio Raimondi, Pietro Aretino, and Count Jean-Frederic-Maximilien de Waldeck. Northwestern University, Evanston, Ill.

 Le Fur, Y. 2006: D’un regard l’autre: histoire des regards européens sur l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie. Musée du quai Branly, Paris. (Каталог выставки)

 Parsons, L. A. and Jay I. Kislak Foundation. 1993: Columbus to Catherwood, 1494—1844 : 350 years of historic book graphics depicting the islands, Indians, and archaeology of the West Indies, Florida, and Mexico. Kislak bibliographic series; publication 1. Jay I. Kislak Foundation Inc., Miami Lakes, Fla. (Приведены гравюры Вальдека)

 Thompson, John Eric 1927: The Elephant Heads in the Waldeck Manuscripts. Scientific Monthly, No. 25, pp. 392—398. New York.

 Единственной работой на русском языке, где упоминается Вальдек, остаётся книга М. Стингла «Тайны индейских пирамид» (1977, 1982). Стингл считал Вальдека чехом по национальности.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Waldeck on emuseum.mnsu.edu
 Reed College web site including all the images of Uxmal in Waldeck’s 1838 «Voyage pittoresque et archeólogique»

Персоналии по алфавиту
Антиквары Франции
Картографы Франции
Столетние долгожители Франции
Авантюристы XIX века